Министарство културе и информисања Републике Србије је ресор државне управе који служи да помогне лицима при изградњи пројеката на глобалном нивоу. култура и информација. Тренутни Министар културе и информисања је Маја Гојковић. 

Министарство културе и  информисања израдило је Предлог  правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Види још 
 Влада Републике Србије
 Култура Србија
 информација

Референце

Спољашње везе 
 

културе и информисања